L'edizione 1974 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Viking.

Capocannoniere del torneo fu Odd Berg (Molde), con 13 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Viking Campione di Norvegia 1974.
 Hamarkameratene, Sarpsborg e Raufoss retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1974
Campionato norvegese di calcio